Арман Холл (,  12 лютого 1994, Маямі, Флорида, США) — американський легкоатлет, що спеціалізується на спринті, олімпійський чемпіон 2016 року, чемпіон світу.

Кар'єра

Посилання 
 

Бігуни на короткі дистанції США
Олімпійські чемпіони США
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Чемпіони світу з естафетного бігу 4×400 метрів
Чемпіони світу США
Афроамериканські легкоатлети
Уродженці Маямі

Спортсмени з Флориди